August & Telma () — исландская поп-группа, созданная специально для конкурса песни Евровидение-2000. В состав группы входят Эйнар Аугуст () и Тельма Аугустдоттир ().

В 2000 дуэт был выбран, чтобы представить свою страну на Евровидении-2000 с песней «Tell me!» (). Стиль песни варьируется от поп-музыки до софт-рока. В песне поётся о любви между парнем и девушкой, которые хотят покинуть свои дома, лишь бы всегда быть вместе друг с другом («be together all the time»). На песенном конкурсе композиция была исполнена двенадцатой. Выступление исландских конкурсантов имело относительный успех у европейской публики — с результатом в 45 баллов коллектив финишировал на двенадцатом месте. Также была записана версия песни на исландском языке — «Hvert sem er» ().

Оба солиста группы ведут сольную карьеру.

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы Исландии
Поп-группы Исландии
Участники «Евровидения-2000»
Представители Исландии на «Евровидении»